Подводные лодки типа «Сорю» () — серия японских дизель-стирлинг-электрических подводных лодок. На стадии проектирования были известны также под названиями «улучшенный тип Оясио» или «2900-т тип». Являются дальнейшим развитием подводных лодок типа «Оясио», от которых отличаются увеличенным водоизмещением и установкой воздухонезависимого двигателя Стирлинга. Подводные лодки типа «Сорю» станут первым проектом подводных лодок Морских сил самообороны Японии, оснащёнными подобной двигательной установкой, хотя ранее в экспериментальном порядке двигателем Стирлинга была оборудована подводная лодка типа «Харусио» — «Асасио». В строю находятся двенадцать подводных лодок серии.

Представители

См. также 
 Подводные лодки проекта 677 «Лада»
 Подводные лодки проекта 212А

Примечания

Литература 
 S.Saunders. Jane's Fighting Ships 2004-2005 — Jane's Information Group Limited, 2005. ISBN 0-7106-2623-1

Ссылки 
 тип «Сорю»

Военные корабли и суда Kawasaki
Военные корабли и суда Mitsubishi